Alžběta Alexandra Württemberská (27. února 1802 – 5. prosince 1864) byla dcerou Ludvíka Württemberského a Henrietty Nasavsko-Weilburské. Sňatkem s Vilémem Bádenským se stala bádenskou princeznou.

Rodina 
Alžběta byla jedním z pěti potomků Ludvíka Württemberského a Henrietty Nasavsko-Weilburské. Jejími sourozenci byli Marie Dorotea, Amálie, Pavlína a Alexandr.

Alžbětinými prarodiči z otcovy strany byli Fridrich II. Evžen Württemberský a Bedřiška Braniborsko-Schwedtská.

Jejími prarodiči z matčiny strany byli Karel Kristián Nasavsko-Weilburský a Karolína Oranžsko-Nasavská, dcera Viléma IV. Oranžského.

Manželství a potomci 
Alžběta se 16. října 1830 provdala za o deset let staršího Viléma Bádenského. Narodil se jako druhý syn Karla Fridricha Bádenského a jeho druhé manželky Luisy Karoliny Geyer von Geyersberg. Vzhledem ke skromnému matčinu postavení, neměl Vilém nějaký čas žádná nástupnická práva na bádenské vévodství (do nástupu Vilémova bratra Leopolda na trůn).

Alžběta měla s Vilémem čtyři děti:

 1. Vilemína Bádenská (7. 5. 1833 Karlsruhe – 7. 8. 1834 tamtéž)
 2. Žofie Bádenská (7. 8. 1834 Karlsruhe – 6. 4. 1904 tamtéž)
 ⚭ 1858 Valdemar z Lippe (18. 4. 1824 Detmold – 20. 3. 1895 tamtéž), kníže z Lippe
 3. Pavlína Bádenská (18. 12. 1835 Karlsruhe – 15. 5. 1891 tamtéž), svobodná a bezdětná
 4. Leopoldina Bádenská (22. 2. 1837 Karlsruhe – 23. 12. 1903 Štrasburk)
 ⚭ 1862 Heřman Hohenlohe-Langenburský (31. 8. 1832 Langenburg – 9. 3. 1913 tamtéž), 6. kníže z Hohenlohe-Langenburgu

Smrt 
Vilém zemřel 11. října 1859, Alžběta ho přežila o pět let a zemřela 5. prosince 1864.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 27. února
Narození v roce 1802
Úmrtí 5. prosince
Úmrtí v roce 1864
Württemberské vévodkyně
Zähringenové
Bádenské princezny
Ženy